Антра́кт ( от  «между» +  «действие»)
 Антракт — перерыв между действиями, актами театрального спектакля, отделениями концерта, эстрадного или циркового представления.
 Антракт (фильм) — французский короткометражный фильм 1924 года.
 Антракт (музыка) — музыкальное вступление.
 «Антракт» — театральная газета, выходившая в Москве в 1866—1868 годах.

Примечания